Ралли Германии 2014 года (официально 32. ADAC Rallye Deutschland) - девятый этап чемпионата мира по ралли 2014 года, проходивший с 22 по 24 августа. Это 32-ый Ралли Германии в истории и 12-ий в рамках чемпионата мира. Первая победа в карьере для бельгийского пилота Тьерри Невилля и для команды Hyundai World Rally Team. Также на этом этапе прервалась серия из двенадцати подряд побед для команды Volkswagen Motorsport.

Список участников

Ход этапа 
До какого-то момента этап в Германии шёл по проверенному сценарию для 2014 года: Ожье на первой позиции, Латвала следом за ним. Но вечером в пятницу автомобиль Себастьена сорвало с дороги и унесло в сторону виноградников. Не получил серьезных повреждений Volkswagen Polo R WRC, но выбраться самостоятельно экипажу не удалось и  они прекратили соревновательный день, получив десятисекундный штраф. А на 8 спецучастке на следующий день попал в еще одну аварию лидер чемпионата, зацепив рельс безопасности и повредив каркас автомобиля: на этот раз продолжить соревнования не представлялось возможным. И к тому же спецучасток отменили, так как продолжить движение не представлялось возможным из-за поврежденного рельса безопасности. 

После этого в лидеры вышел Яри-Матти и уже казалось, что всё пойдет по второму стандартному сценарию: за неимением лидера команды - гонку выиграет его напарник и вице-лидер сезона! Вот что говорил сам Латвала в субботу вечером: «Завтра должен быть приятный день. С таким преимуществом мы можем немного расслабиться, но я пока  не знаю – насколько сильно мы будем атаковать на Power Stage. Я никогда не желаю плохого своим напарникам, тем более что в прошлом году я сам попал в аварию в Германии и знаю каково это. Но это открывает нам дорогу для борьбы за чемпионский титул. Благодаря этому оставшаяся часть сезона обещает стать интересной, но  нам надо не терять голову от успеха и сначала финишировать в гонке». И к этому всё и шло, когда в воскресенье утром Латвала также не смог удержать машину на трассе и вылетел в сторону виноградника. Имел все шансы финн приблизиться к Ожье в чемпионате, но не справился с давлением. 

В воскресенье гонку возглавил Крис Мик и мог одержать свою первую победу. Но к этому времени сильно приблизился Тьерри Невилль, который также еще ни разу не побеждал на высшем уровне. Не справился с давлением британец и влетел в стену уже на следующем спецучастке. За два СУ до финиша в лидеры вышел Невилль и довёл дело до первой победы: и для себя, и для команды. Вторым с отставанием в 40 секунд пришёл его напарник Дани Сордо: для него это не только первый подиум в сезоне, но и вообще первый очковый финиш в году. 

Два спецучастка по ходу этапа выиграл поляк Роберт Кубица, для которого сезон в целом складывается очень непросто, но перед тем же СУ15, где вылетел Латвала, сошёл из-за проблем с коробкой передач. Победу же на Power Stage смог одержать молодой британский пилот Элфин Эванс: это его первая победа и в целом на спецучастке, и на PS в частности.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 19, 27 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2014 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2014 году